Ngada ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der Insel Flores. Er gehört neben 20 anderen Regierungsbezirken zur Provinz Nusa Tenggara Timur.

Geographie 
Nagekeo erstreckt sich zwischen 8°20′24,28″ und 8°57′28,39″ s. Br. sowie zwischen 120°48′29,26″ und 121°11′08,57″ ö. L. Der Bezirk liegt in der Mitte der Insel und hat im Westen den Regierungsbezirk Ostmanggarai und im Osten den Regierungsbezirk Nagekeo als Nachbarn, im Norden stellt die Floressee und im Süden die Sawusee eine natürliche Grenze dar. Zum Regierungsbezirk gehören noch 28 kleinere Inseln, sie werden alle dem nördlichen Distrikt Riung zugeordnet.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Ngada besteht seit 2012 aus zwölf Distrikten (Kecamatan) mit 151 Dörfern (Desa), von denen 16 als Kelurahan städtischen Charakter besitzen. Eine weitere Untergliederung erfolgt in 512 Linkungan/Dusun (Weiler) und 1651 RT (Rukun Tetangga, Nachbarschaften).

Verwaltungsgeschichte 
Bereits im Jahr 2007 wurden acht Distrikte zur Bildung des neuen Regierungsbezirks Nagekeo ausgegliedert.
Durch die lokale Perda (Peraturan Daerah, Verordnung) 2/2012 erfolgten 2012 einige Umgruppierungen von Dörfern und die Schaffung von drei neuen Distrikten (Kecamatan):
 Der Kecamatan Aimere (21 Desa, 2 Kelurahan) gibt 6 seiner Dörfer an den Kecamatan Jerebuu sowie 7 an den neu gebildeten Kecamatan Inerie ab. Gleichzeitig wechseln drei Dörfer aus dem Kecamatan Jerebuu an den neuen Kecamatan.
 Der Kecamatan Golewa (35 Desa, 3 Kelurahan) gibt 12 Dörfer an den neu gebildeten Kecamatan Golewa Selatan sowie 10 Dörfer (davon 1 Kelurahan) an den neugebildeten Kecamatan Golewa Barat ab.

Demographie 

Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Ngada 169.417 Menschen, davon 83.657 Frauen (50,62 %) und 81.597 
Männer (49,38). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,40 %. Mitte 2022 waren 92,10 Prozent der Einwohner Katholiken und 1,64 % Protestanten, zum Islam bekannten sich 6,17 zum Hinduismus 0,08 %. 70,51 Prozent oder 119.458 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 21,71 % waren Kinder und 7,78 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 57,78 % ledig, 38,42 % verheiratet, 0,34 % geschieden und 3,45 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 mit 67,88 über dem Provinzdurchschnitt von 65,19.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen  als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Nagekeo (indonesisch/englisch)
 Peta Administrasi Kabupaten Ngada – Karte 1:115.000 (2015)

Einzelnachweise 

Ende
Geographie (Flores, Indonesien)